Позо де Оро има више значења:

 Позо де Оро (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо де Оро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Позо де Оро (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Позо де Оро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику